Цвингер ():

Культура 
 Цвингер — архитектурный комплекс в Дрездене.
 «Цвингер» — роман Елены Костюкович.

Персоналии 
 Цвингер, Теодор (1533—1588) — швейцарский врач.
 Цвингер, Яков Яковлевич (1915—1999) — председатель колхоза имени Энгельса, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 
 Цвинге, Рэндалл Джеймс Хэмилтон